Kurbaša ist der Familienname folgender Personen:
 Robert Kurbaša (* 1977), kroatischer Schauspieler
 Srečko Kurbaša (* 1958), österreichisch-kroatischer Fußballspieler